Whalley steht für:
 Whalley (Lancashire), Ort im Vereinigten Königreich
 Whalley (British Columbia), District in Surrey, British Columbia, Kanada

Whalley ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Whalley (1886–1952), britischer Fußballspieler
 Bert Whalley (1913–1958), britischer Fußballspieler
 J. Irving Whalley (1902–1980), US-amerikanischer Politiker
 Joanne Whalley (* 1961), britische Schauspielerin
 Nancy Whalley (* 1940), US-amerikanische Sängerin, siehe Nancy King

Siehe auch:
 Whalley Range
 Walley
 Wally